Marek Židlický, född 3 februari 1977 i Most, Tjeckoslovakien, är en tjeckisk professionell ishockeyspelare som spelar för Detroit Red Wings i National Hockey League. (NHL) Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Nashville Predators, Minnesota Wild, New Jersey Devils och Detroit Red Wings och på lägre nivåer för HC Kladno i Extraliga och HIFK Hockey i Liiga.

Židlický draftades i sjätte rundan i 2001 års draft av New York Rangers som 176:e spelare totalt.

Under 2004-05 års NHL-lockout spelade Židlický för Helsingfors IFK. Han spelade också i OS 2006 för Tjeckien.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Marek,Zidlicky, Red Wings – Stats – NHL.com
Marek,Zidlicky NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Marek Zidlicky hockey statistics and profile at hockeydb.com
Marek,Zidlicky – Player profile at The Hockey News

Tjeckiska ishockeyspelare
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Minnesota Wild
Spelare i Nashville Predators
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i New York Islanders
Spelare i HC Kladno
Spelare i HIFK Hockey
Världsmästare i ishockey
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Tjeckien
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Tjeckien
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Tjeckiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2006
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Tjeckiska idrottare under 1900-talet
Personer från Most
Levande personer
Födda 1977
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft